Anna von Manderscheid-Blankenheim ist der Name folgender Personen:
 Anna Salome von Manderscheid-Blankenheim (1628–1691), Äbtissin des Frauenstifts Thorn und Äbtissin des Stifts Essen
 Anna Luise von Manderscheid-Blankenheim (1654–1692), durch Heirat Fürstin von Nassau-Hadamar